mehrgipfelig bezeichnet eine Eigenschaft von Strukturen, die innerhalb eines begrenzten Raums mehr als einen Gipfel (Maximum) haben, insbesondere
 eine geomorphologische Eigenschaft von Bergen, Bergstöcken oder -massiven, siehe Doppelgipfel
 eine Eigenschaft von statistischen Verteilungen, siehe Bimodale Verteilung